Pekelský potok je pojmenování, jež nese více vodních toků:

 Pekelský potok (přítok Bílého potoka) – levostranný přítok Bílého potoka v okrese Most
 Pekelský potok (přítok Höllbachu) – levostranný přítok Höllbachu v okrese Cheb a v Německu
 Pekelský potok (přítok Klabavy) – levostranný přítok Klabavy v okrese Rokycany
 Pekelský potok (přítok Labe v okrese Kolín) – levostranný přítok Labe v okrese Kolín
 Pekelský potok (přítok Labe v okrese Ústí nad Labem) – levostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Pekelský potok (přítok Malého Labe) – levostranný přítok Malého Labe v okrese Trutnov
 Pekelský potok (přítok Martinického potoka) – pravostranný přítok Martinického potoka v okrese Pelhřimov
 Pekelský potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Karlovy Vary
 Pekelský potok (přítok Smědé) – pravostranný přítok Smědé ve Frýdlantském výběžku v okrese Liberec
 Pekelský potok (přítok Stroupínského potoka) – levostranný přítok Stroupínského potoka v okrese Beroun
 Pekelský potok (přítok Štěpánovského potoka) – pravostranný přítok Štěpánovského potoka v okrese Benešov
 Pekelský potok (přítok Tiché) – pravostranný přítok Tiché v okresech Cheb a Tachov a v Německu na severovýchodě Bavorska v zemském okrese Tirschenreuth